Кубок Сан-Марино з футболу 2011–2012 — 52-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул здобув Ла Фіоріта.

Календар

Груповий етап 
Матчі прошйли з 10 вересня 2011 року до 28 березня 2012 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 квітня 2012

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2011—2012
Сан-Марино
Сан-Марино